Miejscowości w USA:
 Indian Lake – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton
 Indian Lake – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Indian Lake – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cameron
Gminy w USA:
 Indian Lake (ang. Indian Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Indian Lake (ang. Indian Lake Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Hamilton